Ghislaine Alajouanine (1948-), femme politique et chef d'entreprise française ;
 Pascale Alajouanine (1955-), aviatrice française ;
 Théophile Alajouanine (1890-1980), neurologue et écrivain français.